Esta página mostra  todos os módulos lunares  , não apenas os módulos do projeto Apollo.

 Módulo Lunar Apollo
 Módulo Lunar (Constellation)

Desambiguação